Der Kanton Charlieu ist ein französischer Kanton im Arrondissement Roanne im Département Loire der Region Auvergne-Rhône-Alpes. Hauptort ist Charlieu. Vertreter im conseil général des Départements ist René Lapallus (PCF).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 31 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Charlieu aus den 14 Gemeinden: Boyer, Chandon, Charlieu, Jarnosse, Maizilly, Mars, Nandax, Pouilly-sous-Charlieu, Saint-Denis-de-Cabanne, Saint-Hilaire-sous-Charlieu, Saint-Nizier-sous-Charlieu, Saint-Pierre-la-Noaille, Villers und Vougy.

Charlieu